Mezistátní utkání české hokejové reprezentace v sezóně 2012/2013

Přehled mezistátních zápasů

Bilance sezóny 2012/13

Reprezentovali v sezóně 2012/13

Odkazy

Literatura 
 Oficiální hokejová ročenka 2013 – Kolektiv autorů, ČSLH 2013

Externí odkazy 
  avlh.sweb.cz 
  hokej.cz
  ČSLH
  statistiky na Hockeydb.com
  statistiky na Eliteprospects.com

Mezistátní utkání české hokejové reprezentace
Lední hokej v Česku v roce 2012
Lední hokej v Česku v roce 2013